Гринер — фамилия. Известные носители:

 Гринер, Божена (род. 1936) — сербская пианистка.
 Гринер, Вера Александровна (1890—1992) — советская и российская ритмистка.
 Гринер, Георгий Львович (род. 1929) — артист оперетты, солист Московского театра оперетты.
 Гринер, Роберт (род. 1936) — американский фигурист, выступавший в парном катании.